Okrouhlice je druh sídlištního útvaru. Tento pojem se vyskytuje také jako místopisný název, a to:
sídla:
 1. Okrouhlice (okres Havlíčkův Brod) – Obec v okrese Havlíčkův brod 
 2. Okrouhlice (Benešov) – část okresního města Benešov 
 3. Okrouhlice (Staré Hamry) – lokalita obce Staré Hamry v okrese Frýdek-Místek 
 4. Okrouhlice (Mírová pod Kozákovem) – lokalita vsi Vesec části obce Mírová pod Kozákovem v okrese Semily 
 5. Okrouhlice (Olbramovice) – lokalita vsi Tomice II části obce Olbramovice v okrese Benešov                                           
 6. Okrouhlice (Albrechtice nad Vltavou) – lokalita vsi Údraž části obce Albrechtice nad Vltavou v okrese Písek 
kopce:
 10. Okrouhlice (Litenčická pahorkatina) (416 m) – vrch západně od obce Nítkovice v okrese Vyškov 
 11. Okrouhlice (Křižanovská vrchovina (547 m) – vrch západně od města Velké Meziříčí v okrese Žďár nad Sázavou 
 12. Okrouhlice (Moravskoslezské Beskydy, 817 m) – vrch jižně od obce Morávka v okrese Frýdek-Místek 
 13. Okrouhlice (Moravskoslezské Beskydy, 831 m) – vrch severně od obce Staré Hamry v okrese Frýdek-Místek 
vodní plochy:
 20. Okrouhlice (rybník, Netolice) – rybník severovýchodně od města Netolice v okrese Prachatice 
 21. Okrouhlice (rybník, Třešť) – rybník východně od města Třešť v okrese Jihlava 
 22. Velká Okrouhlice (rybník, Vodňany) – jeden z rybníků na severním okraji města Vodňany v okrese Strakonice 
a další
 (1.) Okrouhlice (zámek) – zámek v obci Okrouhlice v okrese Havlíčkův brod 
 25. Okrouhlice (věž) – válcová fortifikační věž v okresním městě Klatovy 
také ulice:
 Okrouhlice – v Příbrami
 Na Okrouhlici – v Rokycanech

Související články 
 Okrouhlík (rozcestník)
 Okrouhlá

Externí odkazy